Cerro Azul, termes espagnols signifiant en français « colline bleue », désigne notamment :
 Cerro Azul, une municipalité de l'État du Paraná au Brésil ;
 le Cerro Azul (Équateur), un volcan des îles Galápagos en Équateur ;
 le Cerro Azul (Chili), un volcan du Chili ;
 le Cerro Azul (Honduras), une montagne hondurienne dans le département de Copán ;
 Cerro Azul (Pérou), un des seize districts de la province péruvienne de Cañete située dans le département de Lima.

Homonymie de toponyme